Matasano puede referirse a:

 El nombre común de la planta Casimiroa edulis.
 El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.